Малґожата Ямрожи (, нар. 30 червня 1991 у Старгарді) — польська співачка, авторка текстів пісень. Модельєрка за фахом. Учасниця польського національного відбору до пісенного конкурсу Євробачення 2016, де зайняла друге місце. .
Учасниця шведського музичного конкурсу Melodifestivalen з піснею "In My Cabana".

Дискографія

Альбоми 
 Add the Blonde (2014)
 Just the Two of Us (2015)
 Monkey Buisness (2017)
 Gaja Hornby (2019)
 Maggie Vision (2021)
 Gelato EP (2021)

Сингли 
 Thank You Very Much (2013)
 All I Need (2013)
 Tell Me Who Are Ya (2013)
 Wasted (2014)
 Cool Me Down (2016)
 Elephant (2016)
 What You Do (2017)
 In My Cabana (2018)
 Tempo (2019)
 Gaja Hornby (2019)
 Punch (2019)
 Nowe Plemię (2020)
 Przebiśniegi (2020)
 Reksiu (2020)
 Roadster (2020)
 Fotel (2020)
 Xanax (2020)
 No Future (2020)
 Bajkał (2021)
 Antipop (2021)
 Tak Na Oko (2021)
 KOCHA (2021)
 Pod choinką (2021)
 Oversize (2021)
 mimo burz (2022)
 Cry In My Gucci (2022)
 Vino (2022)
 Niespokojne morze (2022)

Примітки

Посилання 
 Блог Марґарет   
 біографія Марґарет  

Попспіваки